Setge de Gandesa (1836) a la Primera Guerra Carlina
 Setge de Gandesa (1837) a la Primera Guerra Carlina
 Setge de Gandesa (1838) a la Primera Guerra Carlina
 Setge de Gandesa (1938) a la Guerra Civil Espanyola